

Musique 
 Blue Cheer, groupe de rock américain
 Cheer-Accident, groupe de rock indépendant américain 
 Cheer Up, Boys (Your Make Up Is Running), single du groupe de rock Foo Fighters
 Vincebus Eruptum, album du groupe Blue Cheer

Films 
 1938 Swing That Cheer, film américain
 1943 La Parade aux étoiles, film musical américain

Divers 
  Fédération cHeer uP !, associations créée en 2004 qui a pour but d'aider les jeunes atteints de cancer ...
 Cheer Extreme Allstars, agence de cheerleading américaine 
 Cheer Squad Sleepovers, série américaine de vidéofilms

Articles connexes 
 Cheers
 Pom-pom girl

 Paronymie : Hu Che'er, héros chinois